Rudolf Saliger ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Saliger (Ingenieur) (1873–1958), österreichischer Bauingenieur und Hochschullehrer
 Rudolf Saliger (Politiker) (1882–1954), österreichischer Politiker (NSDAP)